Die Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Gard in der Region Okzitanien. Sie wurde am 16. Juli 2012 gegründet und umfasst 44 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Bagnols-sur-Cèze.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand 2012 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Rhône Cèze Languedoc,
 Communauté de communes du Val de Tave,
 Communauté de communes de Valcèzard,
 Communauté de communes de Cèze Sud und
 Communauté de communes des Garrigues Actives.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 trat die Gemeinde Saint-Laurent-des-Arbres dem hiesigen Verband bei.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Montfaucon die Communauté d’agglomération du Grand Avignon und wechselte zum hiesigen Verband.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Gard Rhodanien
Gemeindeverband im Département Gard
Gegründet 2012